Het ATP-toernooi van Doha 2010 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2010) werd gespeeld van 4 tot en met 10 januari 2010. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2010 inluiden.

De titelverdediger Andy Murray, die in 2009 de finale van Andy Roddick won, was niet aanwezig om zijn titel te verdedigen. Nikolaj Davydenko won op zaterdag 9 januari in de finale van Rafael Nadal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Enkelspel

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha